G.Don se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Don
 George Don jr